Temnothorax rothneyi — вид мелких муравьев из рода Temnothorax подсемейства Myrmicinae. Эндемик Индии.

Распространение 
Индомалайская зона. Найден в Индии.

Описание 

Небольшие муравьи, длина рабочих от 2,5 до 3,9 мм, коричневого цвета. Голова и тело морщинистые. Проподеальные шипики такой же длины как интервал между их основания.
Впервые был описан в 1902 году швейцарским мирмекологом Огюстом Форелем под названием  по материалу из Индии.

Этимология 
Вид был назван в честь сборщика типовой серии по фамилии Rothney.

Примечания 

Temnothorax
Насекомые Азии
Эндемики Индии
Животные, описанные в 1902 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Таксоны, описанные Огюстом Форелем